Копрофо́бия (от  — «помёт, экскременты» и  — «страх») — патологическое, неврозоподобное состояние панического страха перед калом. Человек, страдающий копрофобией, испытывает панические атаки либо отвращение на грани паники при виде отходов жизнедеятельности живых организмов (экскрементов) и/или процесса дефекации.

Терапия 
Терапия осуществляется посредством медикаментов (см. медикаменты), а также психотренинга.

Ссылки 
 Словарь психологических терминов 

Специфические фобии
Кал
Фобии